Райнхардштайн () — многозначный немецкий топоним:

 Райнхардштайн — средневековый замок в Бельгии, самый высокогорный в стране.
  — водопад в Бельгии, самый высокий в стране.